Весна — одна з чотирьох пір року.
 Весна — село, Донецька область, Добропільський район
 Весна () — картина Сандро Боттічеллі, створена 1482 року.
 Весна — маловідома картина фламандського живописця Йооса де Момпера (1564—1635).
 Весна — видавництво у Харкові.
 Весна — кантата С. В. Рахманінова, скомпонована в 1902 році. 
 «Весна» — каральна операція органів ОДПУ 1930—1931
 «Весна» — літературно-художній альманах (Львів, 1852)
 Весна Іван Іванович (1909—1985) — український радянський різьбяр.

Фільми 

 «Весна» — радянський кінофільм 1947 року, знятий в жанрі музичної комедії з елементами наукової фантастики.
 «Весна» — радянський естонський художній фільм 1969 року.